1989-90 est la quinzième saison de l'Elitserien, le championnat élite de hockey sur glace en Suède. La saison régulière s'est jouée du  jusqu'au . L'équipe du Färjestads BK remporte la saison régulière mais c'est Djurgårdens IF qui remporte les séries éliminatoires.

Saison régulière 
La saison est composée de deux phases successives :
 Vingt-deux matchs joués avec les douze équipes,
 Dix-huit matchs de plus joués avec les dix meilleures équipes de la première phase.

Les deux équipes éliminées de la première phase joue en Allsvenskan pour conserver leur place.

Classements 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Première phase

Deuxième phase

       Équipe championne de la saison régulière
       Équipe qualifiée pour les séries
       Équipe devant jouer la phase de relégation

Meilleurs joueurs de la saison

Séries éliminatoires 
À la suite de la saison régulière, les huit meilleures équipes sont qualifiées pour les  visant le trophée Le Mat.

Playoff 
Les deux premiers tours se jouent au meilleur des trois matchs – deux victoires suffisent pour emporter la série – alors que la finale est jouée au meilleur des cinq rencontres – cinq victoires sont nécessaires pour remporter le trophée Le Mat.

Les trois premiers matchs de la finale se décident en prolongation et le dernier match est joué devant  dans le Globen de Stockholm.

Allsvenskan et Kvalserien 
Les dix équipes de l'Allsvenskan jouent une première phase. Les deux premières équipes jouent une finale et le vainqueur accède directement à l'élite. Les six équipes suivantes jouent des séries à l'issue desquelles, les trois meilleures équipes jouent le  avec l'équipe battue en finale. 

À l'issue des six matchs disputés entre les quatre équipes le classement est le suivant : 

MODO hockey conserve sa place en élite tandis que Skellefteå AIK est rétrogradé. Malmö Redhawks, champion de l'Allsvenskan accède directement à l'élite.

Trophées 
 Trophée Le Mat : Färjestads BK 
 Guldpucken : Rolf Ridderwall, Djurgården IF
 Guldhjälmen : Bengt-Åke Gustafsson, Färjestad BK
 Årets rookie : Patrik Carnbäck, Västra Frölunda HC
 Guldpipan : Kjell Lind
 Équipe-type suédoise des journalistes (ouverte aux expatriés) : Rolf Ridderwall (Djurgården IF) ; Tomas Jonsson (Leksands IF) - Thomas Eriksson (Djurgården IF) ; Kent Nilsson (Kloten Flyers - LNA) - Thomas Rundqvist (Färjestad BK) - Håkan Loob (Färjestad).

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
  Hockeyligan.se — site officiel 
  Swehockey.se — statistiques officielles

1989-1990
Elitserien
Elitserien
Sport en Suède en 1989
Sport en Suède en 1990